Естебан Камб'яссо (ісп. Esteban Cambiasso, нар. 18 серпня 1980, Буенос-Айрес) — аргентинський футболіст, півзахисник «Олімпіакоса». 
 Сан-Естебан-де-Гормас (ісп. San Esteban de Gormaz) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія. 
 Естебан Гранеро, Естеба́н Фе́лікс Гране́ро Молі́на (ісп. Esteban Félix Granero Molina; нар. 2 липня 1987 року, Посуело-де-Аларкон, Іспанія) — іспанський футболіст. 
 Мігель-Естебан (ісп. Miguel Esteban) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо. 
 Сан-Естебан-де-лос-Патос (ісп. San Esteban de los Patos) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Сан-Естебан-де-Ногалес (ісп. San Esteban de Nogales) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон. 
 Естебан Гутьєррес, Естебан Мануель Гутьєррес Гутьєррес (ісп. Esteban Manuel Gutiérrez Gutiérrez; народився 5 серпня 1991 року в Монтерреї, Мексика) — мексиканський автогонщик.
 Міньйо-де-Сан-Естебан (ісп. Miño de San Esteban) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія. 
 16641 Естебан (16641 Esteban) — астероїд головного поясу, відкритий 16 серпня 1993 року. 
 Естебан Альварадо, Естебан Альварадо Браун (ісп. Esteban Alvarado Brown, нар. 28 квітня 1989, Сікіррес) — костариканський футболіст, воротар. 
 Ла-Фуенте-де-Сан-Естебан (ісп. La Fuente de San Esteban) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Естебан Сапір (ісп. Esteban Sapir, народ. 6 червня 1967 р., Буенос-Айрес) — аргентинський кінооператор, кінорежисер і сценарист. 
 Сан-Естебан-де-Літера (ісп. San Esteban de Litera, кат. Santistebe de Llitera) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Естебан Паредес (ісп. Esteban Paredes, нар. 1 серпня 1980, Сантьяго) — чилійський футболіст, нападник клубу «Коло-Коло» та національної збірної Чилі.
 Сан-Естебан-дель-Вальє (ісп. San Esteban del Valle) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла. 
 Сан-Естебан-де-ла-Сьєрра (ісп. San Esteban de la Sierra) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Хуан Естебан Куручет (ісп. Juan Esteban Curuchet, 4 лютого 1965) — аргентинський велогонщик, олімпійський чемпіон.
 Сан-Естебан-дель-Молар (ісп. San Esteban del Molar) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора. 
 Сан-Естебан-де-Сапардьєль (ісп. San Esteban de Zapardiel) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Ла-Торре-де-Естебан-Амбран (ісп. La Torre de Esteban Hambrán) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.